ACMT steht für:
 American College of Management and Technology, heute Rochester Institute of Technology Croatia, Auslandscollege des Rochester Institute of Technology
 Apple Certified Macintosh Technician, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Apple

Abkürzung